Джамушлу — село в республике Армения на расстоянии 70-80 км от столицы страны, города Еревана. Село расположено на севере страны (Арагацотнская область).

В деревне проживают одни лишь езиды (в основном Чограши). Эта нация переселилась туда в 1915—1918 годах, и деревня была основана крестьянином по имени Атам, который был курдским беженцем во времена геноцида армянского народа (1915 год).

Население 
В деревне проживает около 30 семей с населением около 120 человек.

Ниже представлена численность населения в разные годы.

Хозяйство и быт 
Всё население занимается сельским хозяйством и животноводством. Жители имеют большое количество рогатого скота. Молоко сдаётся на ереванские молочные заводы на производство разных молочных изделий.

Село Джамушлу также имеет своих священнослужителей (Пир и Шех).

Примечания